Корильяно ()

 Корильяно-д'Отранто — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія, провінція Лечче.
 Корильяно-Калабро — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца.
 Корильяно-‎Россано — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца.